Johann Schulz (zm. 1942) – niemiecki pływak, olimpijczyk
 Johann Schulz (ur. 1897) – niemiecki strzelec, olimpijczyk